Shark Island (letteralmente: isola dello squalo) può riferirsi a:

 Shark Island – penisola della Namibia
 Campo di concentramento di Shark Island – campo di concentramento germanico in Namibia, attivo dal 1905 al 1907
 Shark Island – gruppo musicale hair metal statunitense
 Shark Island – isola situata nel porto di Sydney, in Australia